Hastings – miasto portowe w hrabstwie East Sussex, w południowo-wschodniej Anglii
 bitwa pod Hastings
 Hastings – miasto w Nowej Zelandii, na Wyspie Północnej
 Hastings – rzeka w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Hastings – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Hastings – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie St. Johns
 Hastings – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Hastings – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Hastings – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Hastings – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Hastings – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Hastings – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jefferson
 Hastings – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Gminy w USA:
 Hastings (ang. Hastings Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Hastings (ang. Hastings Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Hastings (ang. Hastings Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Osoby:
 Jeff Hastings
 Hastings Lionel Ismay
 Lansford Hastings – amerykański prawnik, publicysta i podróżnik
 Kapitan Arthur Hastings – fikcyjna postać partnera i najlepszego przyjaciela detektywa Herkulesa Poirota w powieściach Agaty Christie
Inne:
 Hastings – najstarszy na świecie cykliczny turniej szachowy
 Hastings – amerykańska operacja wojskowa przeprowadzona w 1966 roku, podczas wojny wietnamskiej